Kieselmühle ist der Ortsname von

 Kieselmühle (Arzberg), Ortsteil der Stadt Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Kieselmühle (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf, Bayern